Енди Мари је освојио турнир. У финалу је победио Роџера Федерера резултатом 6:3, 6:2.

Носиоци

 Рафаел Надал (треће коло)
 Новак Ђоковић (полуфинале)
 Роџер Федерер (финалиста)
 Енди Мари (победник)
 Робин Седерлинг (четвртфинале)
 Николај Давиденко (друго коло) 
 Томаш Бердих (треће коло)
 Михаил Јужни ''(друго коло)

<li> Фернандо Вердаско (прво коло) 
<li> Енди Родик (друго коло)
<li> Давид Ферер (треће коло)
<li> Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
<li> Јирген Мелцер (четвртфинале)
<li> Марин Чилић (прво коло)  
<li> Гаел Монфис (друго коло)
<li> Николас Алмагро (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Шангај мастерс 2010.
Шангај мастерс – појединачно